Соревнования по спортивному скалолазанию у женщин на летних Олимпийских играх 2020 года проходили 4 и 6 августа 2021 года. Комплект наград был разыгран в дисциплине многоборье, который включает в себя три вида: лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность. Соревнования проходили в городском спортивном парке Аоми в Токио. Приняли участие 20 спортсменов из 15 стран.

Олимпийской чемпионкой стала словенка Янья Гарнбрет, победившая в боулдеринге и лазании на трудность, серебро и бронзу завоевали японские скалолазки Михо Нонака и Акиё Ногути. Для последней Олимпиада стала причиной продолжить карьеру до 31 года, из-за которой она отложила решение завершить карьеру. Она завершила выступления 64 очками в финале, столько же оказалось и у польки Александры Мирослав, которая установила мировой рекорд в финале лазания на скорость.

Составителями боулдеринговых маршрутов являются Перси Биштон (руководитель) из Великобритании, Мануэль Хасслер из Швейцарии, Ромен Кабессут из Франции и Гаррет Грегор из США.

Составители маршрута для лазания на трудность — Адам Пустельник (руководитель) из Польши, Ян Збранек из Чехии, Хироши Окано и Акито Мацусима из Японии.

Медалисты

Предыстория 
Спортивное скалолазание дебютирует на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Формат соревнований 
Квалификационный раунд также включает три вида: лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. За каждое занятое место начисляются баллы, которые умножаются, и победителем становится участник, набравший наименьшее произведение занятых мест. В финал по результатам квалификации проходит восемь лучших спортсменов.

Рекорды 
До Олимпийских игр были установлены существующие мировые и олимпийские рекорды:

Расписание 
Указанный часовой пояс — стандартное японское время (UTC + 9).

Результаты

Квалификация 
В финал вышли 8 лучших спортсменок из 20 принявших участие в квалификации.

Финал 
Польская спортсменка Александра Мирослав в финальном забеге финала в лазании на скорость победила с мировым рекордом, превзойдя установленное в ноябре 2020 года достижение россиянки Юлии Каплиной, которая также участвовала на турнире, но не вышла в финал. Словенка Янья Гарнбрет стала единственной, кто достиг топа хотя бы на одной трассе в боулдеринге, показав результат 2 топа и 3 зоны. Выступая пятой в лазании на трудность, Гарнбрет преодолела 37 зацепов. После выступления следующей участницы Михо Нонака стало понятно, что словенка стала олимпийской чемпионкой, так как у занимавшей второе место спортсменки уже было 27 очков, а произведение Гарнбрет (5) не могло увеличиться более чем в три раза. В результате результат словенской спортсменки так и не был превзойдён, она также победила в лазании на трудность. Серебро завоевала Михо Нонака из Японии, бронза досталась её соотечественнице Акиё Ногути, которая, как и Александра Мирослав, набрала 64 очка, но оказалась выше согласно правилам, которые отдают предпочтение спортсмену, который в двух из трёх видов оказался сильнее соперника, набравшего с ним одинаковые баллы.

Примечания